Portezuelo (Espanha) — município da província de Cáceres, comunidade autónoma da Estremadura, Espanha
Portezuelo (Chile) — comuna da província de Ñuble, na região de Biobío, Chile

Desambiguações de topônimos